O’Neill steht für:
 O’Neill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 O’Neill (Clan), Clan in Nordirland
 O’Neill (Nebraska), Siedlung in Nebraska, Vereinigte Staaten
 O’Neill, Inc., Sportartikelhersteller

Siehe auch:
 Ó Néill
 O’Neil
 O’Neal